

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 6
 Stobno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów 
 Stobno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola 
 Stobno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka 
 Stobno – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Stobno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie 
 Stobno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Kołbaskowo

Jeziora w Polsce 
 Jezioro Stobno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Tuchola
 Jezioro Stobno – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Pszczew.

Zobacz też 
 Stobno Siódme, Stobno-Borki